

Geografia 
Lido - cordone sabbioso che separa una laguna o un estuario dal mare o dal lago

India
 Lido Tikok  – città dell'Assam
 Lido Town  – città dell'Assam

Italia
 Lido Adriano  –  frazione di Ravenna
 Lido Bruca (o Bruca)  –  frazione di Scicli (RG)
 Lido Conchiglie  –  frazione di Sannicola e di Gallipoli (LE)
 Lido Marini  –  frazione di Ugento e di Salve (LE)
 Lido-Pellestrina  –  municipalità di Venezia
 Lido degli Estensi  –  frazione di Comacchio (FE)
 Lido degli Scacchi  –  frazione di Comacchio (FE)
 Lido dei Gigli  –  frazione di Anzio (RM)
 Lido dei Pini  –  frazione di Anzio (RM)
 Lido delle Nazioni  –  frazione di Comacchio (FE)
 Lido di Camaiore – frazione di Camaiore (LU)
 Lido di Castel Fusano – quartiere di Roma
 Lido di Classe – frazione di Ravenna
 Lido di Dante – frazione di Ravenna
 Lido di Latina – frazione di Latina
 Lido di Noto – frazione di Noto (SR)
 Lido di Ostia – altro nome di Ostia, frazione di Roma
 Lido di Ostia Levante – quartiere di Roma
 Lido di Ostia Ponente – quartiere di Roma
 Lido di Palmi – frazione di Palmi (RC)
 Lido di Panzano (o Panzano Bagni) – frazione di Monfalcone (GO)
 Lido di Pomposa – frazione di Comacchio (FE)
 Lido di Savio – frazione di Ravenna
 Lido di Spina – frazione di Comacchio (FE)
 Lido di Tortora – frazione di Tortora (CS)
 Lido di Venezia – quartiere di Venezia
 Lido di Volano – frazione di Comacchio (FE)
 Campomarino Lido – frazione di Campomarino (CB)
 Catanzaro Lido – quartiere di Catanzaro
 Gizzeria Lido – frazione di Gizzeria (CZ)
 Montepaone Lido – frazione di Montepaone (CZ)
 Tortoreto Lido – frazione di Tortoreto (TE)

Persone 
 Lido – re eponimo della Lidia, fratello di Tirreno, Miso e Care.
 Giovanni Lido – scrittore e funzionario bizantino dell'età di Giustiniano.
 Lido – ceramografo greco attivo tra il 565 e il 535 a.C.

Altro
 Lido – cabaret e locale di Parigi
 Lido – nome proprio di persona italiano maschile
 Lido – sinonimo di spiaggia

Altri progetti